Dubová, comune del distretto di Pezinok, nella regione di Bratislava
Dubová, comune del distretto di Svidník, nella regione di Prešov